Eastern Division steht für:
 Eastern Division (Fidschi), eine von vier Verwaltungseinheiten im südpazifischen Staat Fidschi
 Eastern Division (NHL), eine ehemalige Division der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL
 Eastern Division (WHA), eine ehemalige Division der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga WHA